Westi steht für

 eine Hunderasse, Kurzform für den West Highland White Terrier
 Westi (Zeitung), russischsprachige Zeitung in Israel
 Westi (Fernsehsender), Fernsehsender aus Russland
 einen österreichischen Politiker, Spitz- und Wahlkampfname für Peter Westenthaler

Siehe auch:
 Vesti (Begriffsklärung)